Иоганн Фридрих Вильгельм Гербст () — немецкий естествоиспытатель и энтомолог.

Изучал теологию в Галле, затем работал воспитателем. С 1769 года служил священником в прусской армии. С 1798 года работал дьяконом, а с 1805 и до своей смерти — архидьяконом в Мариенкирхе в Берлине. Увлекался зоологией, занимался систематикой насекомых. Имел многочисленную коллекцию насекомых. Опубликовал несколько работ. Женился в 1770 году в Берлине. Детей не имел. Умер в Берлине.

Библиография 
 Anleitung z. Kenntniss d. Insecten (Берлин, 1784—1786 гг);
 Naturgeschichte der Krabben und Krebse (Берлин, 1782—1804 гг);
 Einleitung z. Kenntniss der Wurmer (Берлин, 1787-1788 гг);
 Natursystem der ungeflugelten Insecten (Берлин, 1797—1800 гг);
 Naturgeschichte d. inn— und auslandischen Insecten (в соавторстве с К. Г. Яблонским, 21 т., Берлин, 1782—1806 гг).

Литература 

Энтомологи Германии